Contea di Todd o Todd County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Todd (Dakota del Sud)
 Contea di Todd (Kentucky)
 Contea di Todd (Minnesota)

Pagine correlate
Todd